Mehmed – variante del nome Maometto 
 Emin Yurdakul Mehmed – poeta turco
 Mehmed II (Maometto II, 1432-1481) – sultano dell'Impero ottomano dal 1451 alla morte
 Mehmed III (Maometto III, 1566-1603) – sultano dell'Impero ottomano dal 1595 alla morte
 Mehmed IV (Maometto IV, 1642-1693) – sultano dell'Impero ottomano dal 1648 al 1687

Pagine correlate 

Mehmet
Mehmed I